Święta Katarzyna (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Wrocławski
 Święta Katarzyna (Neder-Silezië), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië